T/T est un sigle qui signifie :
 Turbine Tanker, ou navire citerne à turbines.

Notes et références

Voir aussi 
 , la page d'homonymie.